El Puente (gemeente in Tarija), een Boliviaanse gemeente in departamento Tarija
El Puente (Tarija), een plaats in deze gemeente, in departamento Tarija
El Puente (gemeente in Santa Cruz), een Boliviaanse gemeente in departamento Santa Cruz
El Puente (Guarayos), een plaats in deze gemeente, in provincie Guarayos